

Codici 
 AHI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Amaha (Indonesia)
 ahi – codice ISO 639-3 della lingua tiagbamrin aizi

Altro 
 Ahi – partito politico israeliano
Ahî – corporazione di arti e mestieri della Turchia selgiuchide